Уильям Сами Этьен Григасин (; ), более известен как DJ Snake — французский музыкальный продюсер и диджей. Дважды номинант на премию «Грэмми», обладатель MTV Video Music Awards в 2014 году за сингл «Turn Down for What» совместно с Лилом Джоном. В 2019 году занял 16 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Ранняя жизнь 
Уильям Сами Этьен Григасин родился 13 июня 1986 года в алжирской семье в Париже и вырос в Ermont, в Banlieue районе в пригороде Парижа, который он описывает как гетто. Он цитирует сцену с Cut Killer во французском фильме La Haine, а также хип-хоп-исполнителей KRS-One и Cypress Hill в качестве ранних влияний. В молодости Уильям Сами выпустил граффити, заработав ему прозвище «Змея», потому что он смог последовательно уклоняться от полиции. Про своё имя, DJ Snake говорит: «Когда я начал заниматься диджеингом, все сначала звали меня „Snake“ в моем городе, я был как „DJ Snake“, и я согласился на этот псевдоним. Имя плохое, но уже слишком поздно». Он начал заниматься диджеингом в возрасте 14 лет, а затем продюсированием в 19 лет. В своей ранней карьере Уильям Сами выступал в клубах, включая Les Bains Douches в Париже. В 2005 году он встретил своего менеджера Стива Гонсалвеса, который предложил DJ Snake создавать свою собственную музыку.

Карьера 

В 2011 году DJ Snake продюсировал альбом Lady Gaga Born This Way. Это принесло ему номинацию на «Грэмми» в «Альбом года» в феврале 2012 года. DJ Snake был со-продюсером песни «Government Hooker», которая, после выхода альбома, была признана поклонниками Lady Gaga лучшей. Эта песня должна была быть выпущена как сингл, прежде чем Interscope Records решили прекратить маркетинг альбома после его выпуска. Он ремиксовал треки Kanye West "New Slaves ", AlunaGeorge "s « You Know You Like It» ", Duck Sauce в «It’s You» и Major Lazer "Bubble Butt ". Junior Senior выбрал Майкла Джексона для своего трека "Move Your Feet ". DJ Snake повторил песню в 2013 году. В 2013 году DJ Snake выпустил три песни с Пол «DJ White Shadow» Blair на альбоме Леди Гаги ARTPOP, в том числе «Applause», «Sexxx Dreams» и «Do What U Want».

DJ Snake и Dillon Francis были чередующимися поддерживающими артистами на Mothership Tour 2014 со Skrillex. Он выступал на музыкальном фестивале Coachella 2015 года с приглашёнными гостями AlunaGeorge и MØ, которые занимались над треком «Lean On» с Major Lazer. «Lean On» и ремикс DJ Snake от AlunaGeorge «You Know You Like It» вошли в топ-10 Shazamed songs от Coachella 2015.

В октябре 2015 года DJ Snake и сопутствующий электронный продюсер Tchami получили ранения в автокатастрофе, заставив их пропустить запланированную остановку на фестивале Monster Mash в Торонто. В январе 2016 года Forbes назвал его одним из своих «30 лет в музыке» за год.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
 «Turn Down for What» (with Lil Jon) (2014)
 «Get Low» (with Dillon Francis) (2014)
 «You Know You Like It» (with AlunaGeorge) (2014)
 «Lean On» (with Major Lazer featuring MØ) (2015)
 «Middle» (featuring Bipolar Sunshine) (2015)
 «Talk» (featuring George Maple) (2016)
 «Pigalle»(2016)
 When the lights go down (2016)
 «Let Me Love You» (featuring Justin Bieber) (2016)
 «The Half» (featuring Jeremih, Young Thug and Swizz Beatz) (2017)
 «Good day» (2017)
 «A Different Way» (featuring Lauv) (2017)
 «Broken Summer» (featuring Max Frost) (2017)
 «Magenta Riddim» (2018)
 «Gassed Up» (with Jauz) (2018)
 «Public Enemy» (with Yellow Claw) (2018)
 «Made In China» (2018)
 Let’s Get Ill (with Mercer) (2018)
 Maradona Riddim (with Niniola)(2018)
 «Creep On Me» (with Gashi and French Montana) (2018)
 Taki-Taki (featuring Selena Gomez, Cardi B and Ozuna) (2018)
 Try me (featuring Plastic Toy) (2018)
 Loco Contigo (ft.J Balvin,Tygo) (2019)
 Fuego ((with Sean Paul and Anitta featuring Tainy) (2019)
 Butterfly Effect (2019)
 Quiet Storm (2019)
 Recognize (2019)
 No More (2019)
 Made In France (2019)
 Enzo (Sheck Wes,Offset,21SaVage,Gucci Mane) (2019)
 Paris (ft.GASHI) (2019)
 «SG» (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Композиторы Франции
Музыкальные продюсеры Франции